Sång till friheten kan syfta på:

Sång till friheten (film) – en svensk kortfilm från 1950
Sång till friheten (sång) – en sång skriven av kubanen Silvio Rodríguez Domínguez 1980
Sång till friheten (musikalbum) – en samlingsbox med Björn Afzelius från 2006